Minkow ist der Familienname folgender Personen:

 Swetlana Minkow (* 1951), bulgarische Sängerin, siehe Cora (Band)
 Swetoslaw Minkow (1902–1966), bulgarischer Schriftsteller